Так:

 Так — город в Таиланде.
 Так — провинция в Таиланде.

Так () — англоязычная фамилия:
 Так, Джеймс (1940—2019) — американский и канадский археолог.
 Так, Джессика (род. 1963) — американская актриса.
 Так, Кимберли (род. 1974) — канадская кёрлингистка.
 Так, Морган (род. 1994) — американская баскетболистка.
 Так, Мэттью (род. 1980) — валлийский вокалист и гитарист.
 Так, Саван Кумар (1936—2022) — индийский режиссёр, продюсер и поэт-песенник.
 Так, Уэйн (род. 1976) — канадский кёрлингист.
 Так, Хиллари (род. 1978) — американская актриса и общественный деятель.

ТАК:
 Территориальная аттестационная комиссия (ТАК) — комиссия Ростехнадзора.